Defoe pode se referir a;

Escritores
 Daniel Defoe, escritor e jornalista inglês.

Esporte
 Jermain Defoe, futebolista inglês.

Outros
 Defoe Shipbuilding Company

Desambiguação